Cooper se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Graham Cooper
 Kenneth W. Cooper
 William Cooper